Ки́ле Мише́ль Са́нчес (; род. 13 октября 1977, Чикаго) — американская актриса. Наиболее известна благодаря роли Никки Фернандес в телесериале «Остаться в живых» и ролям в фильмах «Пожираемые заживо», «Идеальный побег», «30 дней ночи: Тёмные времена» и «Судная ночь 2».

Биография 
Киле Мишель Санчес родилась 13 октября 1977 года в Чикаго, штат Иллинойс; имеет троих братьев и сестер. В ее жилах течет пуэрто-риканская, польская и французская кровь. Санчес начала свою актёрскую карьеру, когда выступала в школьной постановке «Гроздья гнева». Её выступление помогло ей преодолеть её страх сцены, с которыми она боролась в то время. После она переехала в Лос-Анджелес, где сыграла небольшую роль в сериалах «That Was Then» и «Married to the Kellys». В 2003 году появилась в фильме «Застрял в тебе». В 2006 году она присоединилась к основному актёрскому составу телесериала «Остаться в живых» в третьем сезоне, играя Никки Фернандес, но её героиня погибла на 6-м появлении в сериале. Киле также снялась в 4 эпизодах сериала «Кто такая Саманта?» и сыграла ведущие роли в фильмах «Пожираемые заживо» и «Идеальный побег».

Личная жизнь 
В 2001—2008 года Киле была замужем за режиссёром Заком Хелмом.

С 29 декабря 2012 года Киле замужем во второй раз за актёром Заком Гилфордом, с которым она встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть дочь — Зеппелин Адель Гилфорд (род. 29.11.2017 от суррогатной матери). В начале ноября 2015 года у супругов должен был родиться первенец, но 9 октября стало известно, что их сын, Винтер, родился мёртвым.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США